Zuid, een van de vier windstreken
 Zuid (Bahrein), een gouvernement van Bahrein
 Yedebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch, een regio (kilil of staat) van Ethiopië
 Zuid (Israël), een district van Israël
 Zuid (Libanon), een gouvernement van Libanon
 Zuid (Rwanda), de Zuidelijke provincie van Rwanda
 Zuid (tjasker), een tjasker in het museum  't Olde Maat Uus te Giethoorn (Nederland)

Nederland
 Amsterdam-Zuid, een stadsdeel van de gemeente Amsterdam
 Station Amsterdam Zuid, een metrostation van de Amsterdamse Noord/Zuidlijn
 Rotterdam-Zuid, een deel van Rotterdam
 Zuid ('s-Hertogenbosch), een woonwijk in 's-Hertogenbosch
 Zuid (Alkmaar)
 Zuid (Utrecht)

België
 Zuid-Museum of "Het Zuid", een wijk in Antwerpen
 Zuid (Gent), een buurt in Gent